Ez a szócikk tartalmazza a 2012-es Rogers Cup férfi páros mérkőzéseit.

A címvédő a Michaël Llodra–Nenad Zimonjić-páros volt, de Llodra ebben az évben nem vett részt a versenyen. Zimonjić partnere Paul Hanley volt, akivel a negyeddöntőig jutottak.

A versenyt Bob Bryan és Mike Bryan nyerte meg, a döntőben 6–1, 4–6, [12–10]-re legyőzve a Marcel Granollers–Marc López-kettőst.

Kiemeltek
Mindegyik kiemelt a második körben kezdte meg a szereplést.

Főtábla
 WC = szabadkártyások
 R = feladták
 w/o = az ellenfél visszalépett
 ALT = helyettesek

Döntők

Felső ág

Alsó ág

Jegyzetek

Források
Eredmények

F2